Нижче наведено список населених пунктів Сливенської області, Болгарія.

Примітки 

Слівенська область